Enns (stad), een stad in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
 Enns (rivier), een zijrivier van de Donau in Oostenrijk